Een alchemist (Justus van Attevelt) - schilderij van Justus van Attevelt
 Een alchemist (David Teniers de Jongere) - schilderij van David Teniers de Jongere

Zie ook
 Alchemist (doorverwijspagina)